Бондал — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бондал, Алексей Игоревич — российский математик, профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Математического института им. Стеклова РАН. 
 Бондал, Станислав Ильич (род. 1941) — советский и российский военачальник.